Massachusetts Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Massachusetts Avenue Historic District (District of Columbia), ID-Nr. 74002166
 Massachusetts Avenue Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 71000356